Андре́й Ви́кторович Антюхо́в (род. , ) — доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы Брянского государственного университета.  Член Петровской (Санкт-Петербургской) академии наук. С 2004 и по настоящее время является ректором Брянского государственного университета имени академика И. Г. Петровского. Председатель Общественной палаты Брянской области. Член Общественного Совета Центрального Федерального округа. Член Общественной палаты Центрального федерального округа.

Биография 
Родился 7 июня 1963 года в г. Брянске. В 1985 году закончил факультет русского языка и литературы Брянского государственного педагогического института. Имеет высшее педагогическое, юридическое и экономическое образования. Выпускник аспирантуры Московского педагогического государственного университета по специальности 10.01.01 – русская литература.

С 1984 по 1989 год А.В. Антюхов работал на различных выборных должностях в студенческих и молодежных организациях г. Брянска.

С марта 1989 г. трудовая деятельность А.В. Антюхова связана с Брянским государственным университетом, где он прошел трудовой путь от ассистента до профессора кафедры русской и зарубежной литературы. Дважды на альтернативной основе избирался деканом факультета русского языка и литературы.

В 1996 г. защитил кандидатскую, а в 2003 г. докторскую диссертацию по специальности 10.01.01 – русская литература.

С января 2004 г. - первый проректор по учебной pa6oте, а с апреля этого же года исполняющий обязанности ректора Брянского государственного университета. С июня 2004 года по настоящее время - ректор Брянского государственного университета.

Четырежды (2004, 2009, 2014, 2019 г.г.) на конференции работников и обучающихся тайным голосованием на альтернативной основе избирался ректором Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского.

А.В. Антюхов - депутат Брянской областной Думы  седьмого созыва, заместитель председателя комитета по образованию, науке, культуре и СМИ (2019г.), член Российского союза ректоров, председатель Совета ректоров вузов Брянской области.

Награжден медалью Минобрнауки России «За вклад в реализацию государственной политики в области образования», медалью Всероссийского педагогического собрания «Народное признание педагогического труда», почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Федерального Собрания РФ, благодарностями Полномочного представителя Президента в ЦФО, Центральной избирательной комиссии РФ, Общественной  Палаты РФ, почетными грамотами Губернатора Брянской области, Брянской областной Думы.

Научная деятельность 
Антюхов Андрей Викторович - специалист в области русской литературы XVIII века. Автор более 150 научных и учебно-методических работ, в том числе 7 монографий, опубликованных в ведущих научных изданиях и журналах. Под научным руководством А.В. Антюхова успешно защищены 6 диссертаций на соискание ученой степени кандидата филологических наук, кандидата педагогических наук.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Брянского государственного университета
 Пресс-портрет: упоминания в СМИ

Ректоры вузов Брянской области
Выпускники Брянского государственного университета
Литературоведы России
Преподаватели Брянского государственного университета